Lanzarote puede referirse a:

 Lanzarote, una isla del archipiélago canario;
 Lanzarote (vino), una zona vinícola con denominación de origen en la isla de Lanzarote;
 Lanzarote, un barrio del municipio de Valleseco en la isla de Gran Canaria;
 Lanzarote, una novela del novelista francés Michel Houellebecq;
 Lanzarote del Lago, uno de los caballeros de la Mesa Redonda;
 Unión Deportiva Lanzarote, un club de fútbol de Arrecife de Lanzarote.